Elisabeth Marie av Österrike (Elisabeth Marie Henriette Stephanie Gisela), född 2 september 1883 i Laxenburg, Österrike-Ungern, död 16 mars 1963 i Wien, Österrike, var en ärkehertiginna av Österrike. 

Hon var enda barnet till Österrikes kronprins Rudolf av Österrike och hans hustru Stephanie av Belgien. 

Hon var gifte sig första gången i Wien 1902 med Otto, prins av Windisch-Graetz (1873-1952) (skilda 1924). Andra giftermålet var i Wien 1948 med Leopold Petznek (1881-1956). Hon ansågs ha blivit ganska radikal med åren.

Barn 
 Franz Josef Marie Otto, prins zu Windisch-Grätz (1904-1981) , gift med grevinnan Ghislaine d'Arschot-Schoenhoven
 Ernst Weriand Maria Otto, prins zu Windisch-Grätz (1905-1952) , gift 1:o med Helena Skinner, 2:o med Eva von Isbary
 Rudolf Johann Maria Otto, prins zu Windisch-Grätz (1907-1930)
 Stephanie Eleonore Maria Elisabeth, prinsessa zu Windisch-Grätz (1909-2005), gift 1:o med greve Pierre d'Alcantara di Querrieu (1907-1944), 2:o med affärsmannen Karl Axel Björklund (bosatta i Bryssel).

Antavla

Referenser

Noter

Externa länkar

Österrikes kungligheter
Kvinnor
Österrikes ärkehertiginnor
Födda 1883
Avlidna 1963
Huset Habsburg-Lothringen